Příjmení Kašpárek nosí více významných osobností:

 Barbora Kašpárková (* 1992) – česká basketbalistka
 Bernard Kašpárek (???–1699) – cisterciácký mnich
 Bohumil Kašpárek (1911–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Karel Kašpárek (1923–2008) – český lékař a rozhlasový novinář
 Michal Kašpárek (* 1984) – český novinář
 Miroslav Kašpárek (1940–???) – český politik, poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ a LSNS
 Radek Kašpárek (* 1981) – český kuchař
 Šárka Kašpárková (* 1971) – česká sportovkyně, atletka, trojskokanka
 Theodor Kašpárek (1864–1930) – český lékař a zvěrolékař, rektor ČVUT
 Václav Kašpárek (1898–1966) – československý politik
 Vendula Kašpárková (* 1960) - česká muzikantka, členka skupiny Stromboli

Podobná příjmení 
 Kašpar (příjmení)
 Kašpařík